est une expression anglaise signifiant « jamais dire jamais ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , titre original de Fontaine, je ne boirai pas…,  de la  8 dUrgences ;
 , titre original de Ne jamais dire jamais,  de la  5 de .

 Cinéma 

 , titre original de Jamais plus jamais, film américain d'Irvin Kershner sorti en 1983 ;
 , film américain de Jon Chu sorti en 2011.

 Musique 

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Brandy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album The Fray sorti le  ;
 , chanson de Justin Bieber présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de Brandy Norwood sorti le  ;
 , album d'Ian McLagan sorti le  ;
 , album de Kim Wilde sorti le  ;
 , album de Melba Moore sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 Never Say Never: The Remixes''''', album de Justin Bieber sorti le .

Voir aussi